BiH:
 Donji Lukavac (Gradačac, BiH), naselje u općini Gradačac
 Donji Lukavac (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Donji Lukavac (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje